Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2004 состоялся в городе Чхунчхон (Южная Корея) с 20 по 25 ноября 2004 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 6 женских команд.

В мужском турнире чемпионом стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Австралии; третье место заняла сборная Японии, победившая в матче за 3-е место сборную Китая.

В женском турнире чемпионом стала (в 12-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Китая. Третье место заняла сборная Республики Корея, победив в малом финале за 3-е место сборную Новой Зеландии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2005.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до двух побед одного из них. Победители сыграли в финале, проигравшие — в матче за 3-е место. Был также проведён матч за 5-е место.

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до двух побед одного из них. Победители сыграли в финале, проигравшие — в матче за 3-е место. Был также проведён матч за 5-е место.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2004
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2004 году